

Північне сільське поселення — сільське поселення, Зимовниковський район, Ростовська область
 Північне сільське поселення — сільське поселення, Шегарський район, Томська область

Див. також 
 Сєверне сільське поселення

ru:Северное сельское поселение